Степанец () — украинская фамилия. Известные носители:

 Степанец, Александр Иванович (1942—2007) — советский и украинский математик.
 Степанец, Василий Степанович (1918 — ?) — тракторист, Герой Социалистического Труда.
 Степанец, Павел Николаевич (род. 1987) — украинский футболист.